Rackett bezeichnet:
 ein Holzblasinstrument, siehe Rankett

Rackett ist der Familienname von:
 Thomas Rackett (1757–1841), britischer Naturforscher

Siehe auch:
 Racket
 Rackete
 Rakett
 Rakette
 Rakete (Begriffsklärung)